Världsmästerskapet i bandy för herrar 2023 skulle enligt de ursprungliga planerna ha spelats i Ryssland, men eftersom Ryssland är uteslutet från internationellt spel på grund av rysk-ukrainska kriget, har under hösten 2022 i stället väckts tankar på att arrangera ett världsmästerskap i Sverige. Svenska bandyförbundet har, med Internationella bandyförbundets tillåtelse, skickat en inbjudan i form av en intresseförfrågan till samtliga länder som vid världsmästerskapet 2019 kvalificerade sig för spel i A-VM, förutom Ryssland. De inbjudna länderna är Finland, Norge, Kazakstan, USA, Tyskland, Estland och Ungern. Turneringen kommer att spelas i Åby utanför Växjö och världsmästerskapet i bandy för damer 2023 kommer att spelas där samtidigt.

Inget A-VM har spelats sedan 2019. A-mästerskapet för herrar ställdes in 2020 och 2021 blev det inget herr-VM alls, båda på grund av Covid-19-pandemin. VM 2022 skulle ha spelats i Ryssland, men ställdes då in för att övriga länder inte ville spela där eller mot Ryssland sedan Ryssland hade invaderat Ukraina i februari 2022.

Arenor
Vm i bandy kommer att spelas i Åby i Växjö kommun där arenan är Eriksson Arena.

A-VM

Grundserien

Gruppspel

Slutspelsrunda

Bronsmatch

Final

Slutställning

B-VM

Grundserien

Gruppspel

Slutspelsrunda

Spel om 5-6:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor

Externa länkar
Officiell webbplats

Bandysäsongen 2022/2023
2023
Internationella bandytävlingar i Sverige
Internationella sportevenemang i Stockholm
Sport i Sverige 2023